Classics Illustrated — серия американских комиксов, в которой представлены адаптированные литературные произведения: такие как «Отверженные», «Моби Дик», «Гамлет» и «Илиада». Созданная Альбертом Кантером (Albert Kanter), серия начала издаваться в 1941 году, а последний выпуск вышел в 1971 году; всего вышло в свет 169 выпусков. После «смерти» серии различные компании переиздавали её под своими названиями.

История публикации

Классические комиксы 
Родившийся в Российской империи издатель Альберт Льюис Кантер (1897—1973) создал «Classics Illustrated» (классические комиксы) для издательской компании «Эллиот» в 1941 году: его дебютной работой стали «Три мушкетера», за которой последовали «Айвенго» и «Граф Монте-Кристо». В дополнение к самим литературным адаптациям, выпуски содержали краткую информацию об авторах и рекламу следующего выпуска. В более поздних выпусках на задних обложках появился каталог изданных наименований и форма для заказа подписки на серию. Считая формат комикса привлекательным для читателя, Альберт Кантер полагал, что, использую «новую среду», он сможет познакомить молодых читателей, неохотно берущих в руки толстые тома, с «великой литературой».

Первые пять выпусков публиковались нерегулярно и под общим заголовком «Classic Comics Presents» — а шестой и седьмой выпуски вышли под заголовком «Classic Comics Library»; их цена составляла десять центов. «Арабские ночи» (выпуск № 8), иллюстрированные Лилиан Честни, являются первым выпуском, использовавшим название «Classics Comics».

В 1942 году, при подготовки к печати четвертого выпуска — «Последний из могикан» — Кантер офис на новый адрес, а название компании было изменено «Gilberton Company, Inc.». Репринты предыдущих изданий начались уже в 1943 году. Дефицит бумаги, связанный со Второй мировой войной, вынудил Кантера сократить 64-страничный формат издания до 56 страниц.

«Classics Illustrated» отмечают сегодня за зачастую яркие и броские обложки, привлекающие коллекционеров. Список художников, работавшей над серией, включает в себя Лилиан Честни («Арабские ночи», № 8 и «Путешествия Гулливера», № 16), Уэбб и Брюстер («Франкенштейн», № 26), Мэтт Бейкер («Lorna Doone», № 32) и Генри Карл Кифер (вторая обложка для «Принц и нищий», № 29, «Приключения Шерлока Холмса», № 33 и «Последние дни Помпеи», № 35).

Некоторые издание выходили в специальных подарочных коробках, упакованные по трое или четыре, и содержавшие работы на одну тему — например, приключения или детектив. «Доктор Джекил и мистер Хайд» (№ 13), как и «Хижина дяди Тома» (№ 15) были упомянуты в печально известной книге психолога Фредрика Вертема «Соблазнение невинных» (Seduction of the Innocent) 1954 года, осуждавший комиксы как жанр. В XXI века оригинальная серия «Classic Comics» в хорошем состоянии имеет цену в тысячи долларов США.

Classics Illustrated 
Название серии было изменено на «Classics Illustrated» в марте 1947 года — выпуска под номером 35, «Последние дни Помпеи». В 1948 году рост расходов на бумагу ещё более сократил количество страниц в изданиях — до 48. В 1951 году тип обложки был изменён (с № 81), а цена была повышена с 10 до 15 центов (а позднее — и до 25 центов). В дополнение к «Classics Illustrated», Кантер возглавлял работу над спин-офф сериями: «Classics Illustrated Junior» (1953), «Specials» и «The World Around Us». Между 1941 и 1962 годами общие продажи комиксов всех этих серий составили 200 миллионов экземпляров.

Публикация новых изданий прекратилась в 1962 году по различным причинам: во первых, компания потеряла приоритет в рассылке 2-го класса от американской почты, кроме того — на рынке появились дешевые книги в мягкой обложке (подобные CliffsNotes), а телевидение в те годы постепенно отвлекло читателей от литературы как таковой.

Последний новый выпуск Кантера увидел свет в августе 1962 года («Фауст»), хотя у издателя были планы и на другие выпуски: они были впоследствии напечатаны за пределами США. В 1967 году Кантер продал свою компанию католическому изданию «Twin Circle» и его издателю Patrick Frawley — чья компания, Frawley, выпустила еще два номера, но затем главным образом сконцентрировала своё внимание на зарубежных продажах и переиздании более ранних выпусков. Через четыре года Twin Circle прекратила серию окончательно: по причине низких продаж. После «смерти» серии различные компании переиздавали её под своими названиями. К началу 1970-х годов издание как «Classics Illustrated», так и спин-оффа «Junior» были полностью прекращены — хотя бренд «Classics Illustrated» и использовался в сериях телепередач.

Примечания

Литература 
 Goulart, Ron. Great American Comic Books. Publications International, Ltd., 2001.
 Malan, Dan. The Complete Guide to Classics Illustrated. Classics Central.Com, 2006.
 Overstreet, Robert M.. Official Overstreet Comic Book Price Guide. House of Collectibles, 2004.
 William B. Jones Jr., Classics Illustrated: A Cultural History, with Illustrations (Jefferson, N.C.: McFarland & Company, Inc., 2002). Second edition, 2011. ISBN 978-0-7864-8840-7

Комиксы США
Печатные издания, возникшие в 1941 году
Печатные издания, закрытые в 1971 году